Хелена може бити:
 Хелина (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Хелина (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Хелина (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Хелина (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Хелина (Мисисипи), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мисисипи

Види још 
 Хелена (вишезначна одредница)